«Саарбрюккен» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1903 году. Домашние матчи команда проводит на арене «Людвигспарк Штадион», её вместимость составляет 16 000 зрителей. В настоящее время команда выступает в Третьей лиге. В сезоне 2008/09 «Саарбрюккен» выступал в Оберлиге, пятом по силе дивизионе Германии, но заняв там первое место клуб добился права выступать в сезоне 2009/10 в Региональной лиге. Последний раз в Бундеслигу «Саарбрюккен» поднимался в 1992 году.

В сезоне 2019/20 клуб прошёл в полуфинал Кубка Германии.

История 
Клуб берёт свои истоки в Крайслиге Саар (I) в 1919 году, где играл с переменным успехом, заняв первое место в последнем для того дивизиона сезоне — 1922/23. С 1923 года клуб играл в Бециркслиге Рейн-Саар — дивизионе Саар. Клуб выигрывает титул чемпиона в сезоне 1927/28, но не попадает в новосозданную нацистами в 1933 году систему Гаулиг (в её первый уровень).

Как представитель Саара клуб участвовал в первом в истории розыгрыше Кубка европейских чемпионов.

В 2020 году команда сенсационно сумела пробиться в полуфинал розыгрыша Кубка Германии сезона 2019/20, на своем домашнем поле одолев в серии пенальти дюссельдорфскую «Фортуну» (7:6) и став первым представителем региональной лиги, дошедшим до этой стадии. В полуфинале 9 июня «Саарбрюккен» проиграл «Байеру 04» со счётом 0:3.

Достижения 
 Чемпионат Германии
  Вице-чемпион (2): 1943, 1952
Международные.
Кубок Интертото. Финалист: 1991

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
 Полный список игроков, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

«Гвардейцы» клуба 
Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за клуб.

Известные тренеры 

  Рюдигер Абрачик
  Хериберт Вебер
  Отто Луттроп
  Петер Нойрурер

  Ханс Тильковски
  Клаус Топмёллер
  Андреас Хераф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Социальные сети: Facebook, Twitter, YouTube

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы, основанные в 1903 году